Страффорд () — многозначный термин. Может обозначать:

Топонимы в США 
 Страффорд — таун в Вермонте.
 Страффорд — город в Миссури.
 Страффорд — таун в Нью-Гэмпшире.
 Страффорд — невключённая территория в Пенсильвании.
 Страффорд — округ в Нью-Гэмпшире.

Другое 
 Страффорд, Стивен (1898—1966) — воздушный маршал Великобритании.
 Уэнтуорт, Томас, 1-й граф Страффорд (1593—1641) — государственный деятель Англии.
 Граф Страффорд — британский аристократический титул.

См. также 
 Стаффорд (значения)
 Стратфорд